Delmenhorst steht für:
 Delmenhorst, kreisfreie Stadt im Oldenburger Land (Niedersachsen)
 Grafschaft Delmenhorst, historisches Territorium im Heiligen Römischen Reich
 Amt Delmenhorst, historischer Verwaltungsbezirk des Großherzogtums Oldenburg und des späteren Freistaats Oldenburg
 Burg Delmenhorst, abgegangene Wasserburg in Delmenhorst
 Delmenhorst, Lied der deutschen Band Element of Crime

Personen:
 Jakob von Oldenburg-Delmenhorst (1463–1484), deutscher Pirat
 Nikolaus von Oldenburg-Delmenhorst († 1447), Erzbischof von Bremen

Siehe auch: